ФК «Болонья» в сезоні 1940—1941 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Італії

Товариські матчі 
 08-09-1940, Лаціо — Болонья — 7-0
 15-09-1940, Модена — Болонья — 2-1
 22-09-1940, Венеція — Болонья — 3-0
 29-09-1940, Мілан — Болонья — 3-1
 01-12-1940, Тревізо — Болонья — 2-2
 01-01-1941, Реджана Reggiana — Болонья — 1-2
 12-06-1941, Коррадіні Судзара — Болонья — 0-2
 24-06-1941, Чезена — Болонья — 1-5
 30-06-1941, Ріміні — Болонья — 3-4

Посилання 
 
 

1940–1941
Болонья